Cratere Lockyer – cratere lunare
 Cratere Lockyer – cratere su Marte